Csoport-pszichoterápia
 Csoportterápia (musical) (2011) Bolba Tamás, Galambos Attila és Szente Vajk a 2010-es I. Madách Musical Pályázaton nyertes műve